«Аксу» — казахстанский футбольный клуб из одноимённого города Павлодарской области, базируется в Павлодаре. Основан в 2018 году. Победитель Первой лиги Казахстана 2021 года.

История 
Впервые был допущен к участию во Второй лиге Казахстана в 2018 году. В 2020 году стал победителем группы 4 Второй лиги. В 2021 году стал победителем Первой лиги.

Символика и форма

Клубные цвета

Экипировка

Форма

Домашняя

Гостевая

Статистика

Достижения

Командные 
 Первая лига
 Победитель: 2021.

 Вторая лига
 Победитель группы 4: 2020.

Персональные 
 Аскар Ажикенов — лучший игрок и бомбардир Второй лиги сезона 2020.
 Мирас Турлыбек — лучший игрок и бомбардир Первой лиги сезона 2021.

Стадион 
Центральный стадион является главной футбольной ареной города и домашней ареной клуба «Аксу». Был построен в 1947 году. Размеры игрового поля — 105×68 м, вместимость трибун — 11 828 мест, пластиковые сиденья, имеются беговые дорожки. Стадион является одним из самых посещаемых в стране.

Тренерский штаб

Главная команда

Состав 

По состоянию на 3 марта 2023 года

 Также находится в заявке команды «Экибастуз», выступающей в первой лиге. 
 Жирным выделены действующие игроки сборных. 
 Курсивом выделены действующие игроки молодёжных сборных.

Трансферы

Лето 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Свободный агент.

Примечания

Ссылки 
 ФК «Аксу» на сайте Vesti.kz
 На сайте pflk.kz

Футбольные клубы Казахстана
Аксу